Маханово — название населённых пунктов в России:
 Маханово — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Маханово — село в Сухоложском районе Свердловской области.